Дімітріє-Кантемір () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Дімітріє-Кантемір () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Авремень.
 Дімітріє-Кантемір () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ізвоареле.